Гран-прі Малайзії 2006 року — другий етап чемпіонату світу 2006 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 17 по 19 березня 2006 року на трасі Сепанг у Куала-Лумпур (Малайзія).

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 

Найшвидше коло: Фернандо Алонсо — 1:34.803.

Кола лідирування: Джанкарло Фізікелла — 42 (1-17, 27-38, 44-56), Фернандо Алонсо — 12 (20-26, 39-43), Дженсон Баттон — 2 (18-19).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Малайзії
Березень 2006